Кallio est le nom de plusieurs personnes :

 Karoliina Kallio (1979-) chanteuse finlandaise. 
 Kyösti Kallio (1873-1940), le quatrième président de la République finlandaise.
 Mika Kallio (1982-) pilote de moto finlandais.
 Toni Kallio (1978-), footballeur finlandais.
 Tomi Kallio (1977-) joueur de hockey sur glace finlandais.
 Kalervo Kallio - Sculpteur finlandais.
 Toponyme
 Kallio, quartier et subdivision d'Helsinki.

Homonymie de patronyme